Lancer («lancero» en inglés) puede referirse a:
 Mitsubishi Lancer, un automóvil japonés.
 Rockwell B-1B Lancer, un bombardero de largo alcance de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.